Траве
 Траве — река в Германии
 Траве — село в Болгарии